Бајерн (-{Bayern}-) је немачки назив за Баварску.

Бајерн такође може бити:
 ФК Бајерн Минхен, немачки фудбалски клуб
 
 СМС Бајерн (вишезначна одредница)
 -{Bayern}- (песма), песма групе Ди тотен хозен

Види још 
 Баварска (вишезначна одредница)
 Баварија (вишезначна одредница)